Давид Темурович Гвинианидзе (3 декабря 1977 года, Кутаиси, Грузия) — (баритон), президент и художественный руководитель фонда «Таланты мира».

Биография 
Давид Гвинианидзе закончил с «красным дипломом» Тбилисскую Музыкальную Академию им. М. Паниашвили. Будучи студентом II курса становится ведущим грузинского телевидения, выступая еженедельно в собственной авторской передаче "Тенор", которая рассказывает широкой аудитории о классической музыке, оперных звёздах, композиторах, спектаклях. Передача имела такой широкий общественный резонанс, что уже после нескольких выпусков стала транслироваться не только по национальному, но и международному кабельному телевидению.

Студента III курса Давида Гвинианидзе уже приглашают солистом в Батумский Государственный театр оперы и балета. 

После окончания Музыкальной академии был приглашен в оперный театр г. Ньюпорт (Великобритания), и ряд других оперных театров Европы. Отвергнув эти предложения, в 2000 году молодой певец приезжает в Москву, где сразу же после первого тура прослушивания становится солистом Московского театра «Новая опера».

В период с 2000 по 2003 гг. Давид активно совмещает работу в театре «Новая опера» с участием в международных конкурсах: 2001—2002 гг. приносят ему лауреатство Фестиваля им. С. Рахманинова «Белая сирень» (г.Москва), в 2002 г. он становится обладателем 1 премии Международного конкурса исполнителей русского романса «Романсиада» (г. Москва), в 2004 г. — лауреатом Международного Конкурса вокалистов им. Н. Сабитова (г.Уфа). В июне 2006 года Давид Гвинианидзе стал лауреатом международного конкурса вокалистов «Вальсезия-Музыка» (председатель жюри — Фиоренца Коссото) (г.Милан, Италия). Одновременно он основывает фонд «Таланты мира» и продолжает активную концертную деятельность.

В январе 2003 г., по приглашению руководства, Давид Гвинианидзе становится солистом Московского Музыкального театра «Геликон-опера», в котором он проработал до 2010 г. Давид Гвинианидзе отмечен наградами многих фестивалей, например, таких, как: Пушкинский фестиваль «Болдинская осень» (г. Н. Новгород), «Музыкальный Харьков» (г.Харьков, Украина), «Москва. Пушкин. Музыкальные вечера на Арбате», фестивали русской музыки в Великом Новгороде и Пскове, фестиваля «Мария Биешу приглашает…» (г.Кишинёв, Молдова) и т. п. Как один из организаторов, в качестве президента фонда «Таланты мира», участвовал в возрождении фестиваля оперного искусства в Грузии.

В качестве почетного гостя в 2006 г. Давид Гвинианидзе был приглашен на сессию мирового общественного форума «Диалог цивилизаций», ежегодно проводящуюся на острове Родос (Греция). В работе сессий Форума принимают участие государственные и общественные деятели, представители науки и культуры, религиозные деятели многих стран мира. В том же году основанный и возглавляемый им Благотворительный фонд «Таланты мира» вступил в действительные члены международной ассоциации «Знание», возглавив в этой широко известной просветительской организации отдел культуры и искусства.

Давид Гвинианидзе воплощает на сцене оперных театров разноплановые партии. Кроме этого, концертный репертуар певца включает в себя более сотни арий из мировой оперной классики, романсы русских и зарубежных композиторов.

Обладатель бархатного "опьяняющего" лирико-драматического баритона широкого диапазона и фактурной внешности романтического "мачо", Давид Гвинианидзе воплощает на сцене оперных театров разноплановые партии героико-лирического плана.

Концертный репертуар певца включает в себя более сотни арий из мировой оперной классики, романсы русских и зарубежных композиторов.

Как автор всех концертных программ и художественный руководитель фонда «Таланты мира», Давид Гвинианидзе воплотил на сценических площадках России такие проекты, как «Созвездие теноров», «Созвездие басов», «Дуэль теноров и басов», «Королевский турнир, или состязание теноров, баритонов и басов» (который был представлен на саммите 10 президентов в г. Астана Казахстан, «Созвездие меццо-сопрано», «Примадонны, или соперничество между сопрано и меццо-сопрано», концертное исполнение оперы Ж. Бизе "Кармен" (в которой были заняты артисты оперных театров Москвы, признанные лучшими исполнителями для каждой из ролей), авторские спектакли «Антология романса», «Любовный треугольник», «Поэзия пушкинского стиха» и многие другие. В рамках авторского цикла «Кумиры на все времена» организовал концерты с участием народной артистки СССР Марии Биешу, народной артистки СССР Нани Брегвадзе, оперной примадонны США Патриши Миллер («Метрополитен-опера»).

И эти мегазвезды отечественной и зарубежной сцены не единственные его именитые сценические партнеры. Заслуженная артистка РФ Л.Магометова, народный артист СССР В. Пьявко, заслуженная артистка РФ А. Волочкова, народный артист России Светлана Варгузова, народный артист Грузии А. Хомерики, народная аристка СССР М. Касрашвили, солистка Израильской национальной оперы Мила Эдельман, примадонна Бухарестской национальной оперы Екатерина Цуцу, оперная примадонна Италии Габриэла Мориджи, всемирно известный итальянский тенор Франческо Аниле, тенор из США Алехандро Алмедо, и это далеко не полный перечень звёздных имен, с которыми он разделял свой успех.

Певец уже дал множество концертов в странах ближнего и дальнего зарубежья: Австрии, Армении, Великобритании, Греции, Израиле, Грузии, Италии, Казахстане, Молдове, Объединённых Арабских Эмиратах, Соединенных Штатах Америки, Украине, Литве, Латвии, Эстонии, с неизменным успехом он гастролирует по городам России.

В знак признания заслуг в области культуры 17 июля 2005 г. на симфонической эстраде парка культуры и отдыха «Сокольники» состоялась церемония открытия звезды Д. Гвинианидзе. Несколькими месяцами ранее Обществом театральных деятелей России ему была присуждена золотая медаль «За меценатство».

В 2007 г. имя Давида Гвинианидзе было внесено в энциклопедию «Люди нашего тысячелетия», в декабре этого же года ему была вручена медаль ООН «За вклад в развитие культуры».

В 2008 г. в Светлановском зале Московского международного Дома музыки состоялось торжественное вручение исполнителю одного из высших общественных орденов России «Рубинового креста славы», присуждаемого за существенный вклад в развитие науки, культуры и искусства.

В 2012 г. Давид Гвинианидзе за большой вклад в сохранение и развитие традиций исполнительского российского вокального искусства и многолетнюю плодотворную работу был награждён Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации.

В 2013 году  краткий биографический материал был размещен в энциклопедическом издании Международного швейцарского издательства «Кто есть кто в России» и во всемирное  издание Русской академии наук и искусства «Кто есть кто». Тогда же певец был приглашен в Кремль, для участия в юбилейном концерте, посвященном Дню Конституции России, на котором присутствовали первые лица государства.

Давиде Гвинианидзе – частый гость телевизионных передач, участник концертных телевизионных программ. Его деятельность как оперного исполнителя широко освещают  СМИ: газеты «Труд», «Московская правда», «Новая газета», «Досуг в Москве», «Москвичка», региональная пресса, «ИТАР ТАСС»,  журналы «Меридиан», «Антенна», «Российские просторы» и др., радиостанции «Орфей», «Голос России», «Эхо Москвы», «Говорит Москва», «Маяк», теле-радиоканал «Культура», «Домашний», ТВ-Центр, «Столица», «Доверие»,  «Семья», «ВКТ», «НТВ Америки», RTVI, RTN, а также множество интернет – изданий.

Награды 
 Золотая медаль «За меценатство» — Общество театральных деятелей России, (2005)
 «За вклад в развитие культуры» (03.12.2007) — медаль ООН
 «Рубиновый крест славы» (05.12.2008) — орденский знак БФ «Национальная Слава Отечества», за огромный личный вклад в популяризацию вокального искусства.
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (12.02.2015) — за заслуги в развитии отечественной культуры, туризма и многолетнюю плодотворную деятельность 

В 2007 году имя Давида Гвинианидзе было внесено в энциклопедию «Люди нашего тысячелетия».

Фестивали 
 2001 г. — лауреат Фестиваля им. С. Рахманинова «Белая сирень» (г. Москва),
 2002 г. — лауреат Фестиваля им. С. Рахманинова «Белая сирень» (г. Москва),
 2002 г. — обладатель 1 премии Международного конкурса исполнителей русского романса «Романсиада» (г. Москва),
 2004 г. — лауреат Международного конкурса вокалистов им. Н. Сабитова (г. Уфа),
 2006 г. — лауреат Международного конкурса вокалистов «Вальсезия-Музыка» (г. Милан).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фонда «Таланты мира» Давида Гвинианидзе
 Сайт Давида Гвинианидзе

Баритоны
Исполнители романсов
Лауреаты конкурса исполнителей русского романса «Романсиада»